Montecorvino steht für:

 Titularbistum Montecorvino, Titularbistum der katholischen Kirche

Montecorvino steht für folgende Gemeinden in Italien:

 Montecorvino Pugliano in der Provinz Salerno
 Montecorvino Rovella in der Provinz of Salerno
 Motta Montecorvino in der Provinz Foggia
 Pietramontecorvino in der Provinz Foggia

Montecorvino ist der Name folgender Personen:
 Johannes von Montecorvino (1246–1328), italienischer Soldat, Arzt, Richter, Mönch, Missionar und Bischof